przetacznik – wij
 przetacznik – rodzaj roślin z rodziny babkowatych